Баканас (происхождение названия неизвестно):
 Баканас (река) — небольшая маловодная река в Восточно-Казахстанской области.
 Баканас — древняя дельта реки Или, бывшая центром развитой земледельческой цивилизации в XI—XIII веках.
 Баканас (Алматинская область) — посёлок, Балхашский район Алматинской области.

Примечания